Wilhelmine von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Wilhelmine von Dänemark (1808–1891), Prinzessin von Dänemark und Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Wilhelmine Ernestine von Dänemark (1650–1706), dänische Prinzessin und Kurfürstin von der Pfalz
 Wilhelmine Karoline von Dänemark (1747–1820), Prinzessin von Dänemark und Kurfürstin von Hessen